Clásico del Pacífico (fritt översatt: Stillahavsklassikern) är beteckningen på fotbollsmatcherna mellan de latinamerikanska herrlandslagen Chile och Peru. Den första matchen mellan lagen spelades den 26 januari 1935 i Lima, Peru, under Sydamerikanska mästerskapet i fotboll 1935. Matcherna har stor betydelse för lagen på grund av ländernas dåliga relation till varandra.

Historia
Fotbollsrivaliteten mellan Chile och Peru har stegvist ökat i intensitet sedan början av nittonhundratalet. Inledningsvis användes fotbollen som ett verktyg, av bägge ländernas fotbollsförbund, för att stärka och främja de vänskapliga bilaterala sociopolitiska förbindelserna, länderna sinsemellan.

Waldo Sanhueza och Jack Gubbins grundade ett lag år 1933, Combinado del Pacifico; ett internationellt fotbollslag bestående av chilenska och peruanska fotbollsspelare. Truppen var ursprungligen sammansatt av spelare från den chilenska klubben Colo-Colo och den peruanska klubben Universitario de Deportes. Efter att laget besegrades med 1–5 av Alianza Lima förstärktes laget av Alianzas målvakt Juan Valdivieso och den kreative anfallaren Alejandro Villanueva. Laget gjord en turné genom Europa från september 1933 till februari 1934.

Matcherna mellan Chile och Peru tenderar i allmänhet att vara mycket tävlingslysten och innefattas av tufft spel, ofta med en eller flera spelare utvisade. Detta gäller även då lag från länderna tävlar mot varandra i internationella klubblagsturneringar, såsom Copa Libertadores och Copa Sudamericana.

Trots den hårda rivaliteten beslutade det chilenska fotbollsförbundet att inkludera ett peruanskt lag i landets tredjedivision i fotboll, år 2013; Club Deportivo Incas del Sur. Laget syftar till att representera den peruanska gemenskapen i Santiago. Peruanska företag i Chile har förbundit sig att hjälpa till att finansiera laget.

Matcher

1935–1959

1960–1979

1980–1999

2000–2019

Referenser

Se även
Rivalitet i fotboll mellan Argentina och Brasilien (Clásico de las Américas)
Rivalitet i fotboll mellan Argentina och Uruguay (Clásico del Río de la Plata)
Rivalitet i fotboll mellan Brasilien och Uruguay

Chile Peru
Fotboll i Chile
Fotboll i Peru
Relationer mellan Chile och Peru